Стамница је насеље у Србији у општини Петровац на Млави у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 1274 становника.

Демографија 
У насељу Стамница живи 1165 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,7 година (38,9 код мушкараца и 44,3 код жена). У насељу има 287 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,35.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Петровцу на Млави
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији